Sanfo ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Sanfo († 2010), burkinischer Fußballspieler
 Saïdou Sanfo (* 1970), burkinischer Radrennfahrer